

Patronyme 
 
 Carolina Yuste (née en 1991), actrice espagnole ;
 Daniel Yuste Escolar (1944-2020), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Yust (1807-1842), matador espagnol ;
 Larry Yust (né en 1930), réalisateur américain ; 
 Miguel Yuste (1870-1947), clarinettiste classique et compositeur espagnol ;
 Rafael Mateos Yuste (né en 1947), homme politique espagnol.

Toponyme 
 
 Cuacos de Yuste, commune espagnole de la province de Cáceres ;
 Monastère de Yuste, couvent espagnol situé sur le territoire de la commune de Cuacos de Yuste.

Arts et culture 
 Don Juan d'Autriche présenté à l'empereur Charles Quint à Yuste, tableau d'Eduardo Rosales.